Rislidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rislidtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (18,6 ha)
Rislidtjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 709781-165145), sjö i Bjurholms kommun,  (4,81 ha)
Rislidtjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 709791-165149), sjö i Bjurholms kommun, 
Rislidtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714293-166827), sjö i Vindelns kommun,  (5,68 ha)
Rislidtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716301-166619), sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn